Vadászat a Vörös Októberre, Tom Clancy 1984-ben megjelent regénye
 Vadászat a Vörös Októberre, 1990-ben bemutatott amerikai film, rendezte: John McTiernan